Robert Barrat ist der Name folgender Personen:

* Robert Barrat (Schauspieler) (1889–1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Barrat (Journalist) (1919–1976), französischer Journalist und Antikolonialist